

Persone
 Carlo Arienti (1801-1873) – pittore italiano
 Carolina Arienti Lattanzi ((1771-1818) – scrittrice, giornalista e poetessa italiana
 Enrico Arienti (1932-1975) – calciatore italiano
 Felice Arienti (1917-2001) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giovanni Sabadino degli Arienti (1445 circa-1510) – scrittore, politico e umanista italiano
 Guido Novak von Arienti (1859-1928) – generale austro-ungarico
 Luigi Arienti (1937) – ciclista italiano
 Stefano Arienti (1961) – artista italiano

Altro
 Villa Arienti Lissoni – residenza di origini settecentesche di Desio, provincia di Monza e della Brianza